Jacqueline Bisset (1944), Brits actrice
 Sonia Bisset (1971), Cubaans atlete